Verdrag van Florence (1801) - tussen Napels en Frankrijk
 Verdrag van Florence (1844) - tussen het groothertogdom Toscane, het hertogdom Modena en Karel II van Bourbon-Parma, hertog van Lucca en later hertog van Parma en Piacenza
 Verdrag van Florence (1913) - waarin de grens tussen Albanië en Griekenland werd vastgelegd